Frawley ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Frawley (* 1962), kanadischer Eishockeyspieler
 David Frawley (* 1950), US-amerikanischer Autor
 Damien Frawley (* 1962), australischer Rugby-Union-Spieler

 Rod Frawley (* 1952), australischer Tennisspieler
 William Frawley (1887–1966), US-amerikanischer Schauspieler